Знаменськ — назва наступних населених пунктів:

 Знаменськ — місто в Астраханській області Росії.
 Знаменськ — селище в Калінінградській області Росії.